Vincenzo Florio ist der Name folgender Personen:

* Vincenzo Florio (Unternehmer, 1799) (1799–1868), italienischer Unternehmer und Politiker
 Vincenzo Florio (Unternehmer, 1883) (1883–1959), italienischer Automobilrennfahrer, Unternehmer und Maler